Rąbczyn ist Name folgender polnischer Orte:
 Rąbczyn (Raszków) (Rabczyn), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Raszków
 Rąbczyn (Wągrowiec) (Rombschin), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wągrowiec